

Sigle 

DRAC est un sigle qui peut signifier :
 une carte Dell Remote Access Controller, et par extension un logiciel propriétaire d'administration des serveurs Dell, c'est l'équivalent du ILO (Integrated Lights-Out) de Hewlett-Packard ;
 une direction régionale des Affaires culturelles, un service déconcentré du ministère de la Culture et de la Communication français dans chaque région :
 également, directeur régional des Affaires culturelles, le chef du service précédent ;
  la Ligue des droits du religieux ancien combattant, ou (depuis 1981) « Défense et renouveau de l'action civique », nom d'une ligue fondée en 1924 ;
 un drone de reconnaissance au contact, en service dans l'armée française.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
 Drac, diminutif de Dracula, est le surnom de l'objet transneptunien .

Culture et société

Cinéma 
 Les Dracs sont un peuple extraterrestre reptilien, héros du film Enemy (1985).

Littérature et théâtre 
 Le Drac est une pièce de théâtre de George Sand, publiée en 1861 et mettant en scène un lutin des légendes provençales.

Mythes 
 Le Drac est une créature légendaire.

Anthroponyme 
 Drac est une coloriste de BD.

Toponyme 
 Drac est une rivière de France.